Winfield Township  to:
 Winfield Township (Pensylwania)
 Winfield Township  - to miejscowość w stanie New Jersey w USA
 Winfield Township (Minnesota)
 Winfield Township (Michigan)